Informa Bulteno ("Bollettino d'informazione", in lingua esperanto) è il titolo di svariate pubblicazioni edite da gruppi o associazioni esperantiste, fra le quali:

 LInforma Bulteno della Itala Fervojista Esperanto-Asocio (.1953-1960.), l'organo di informazione dell'associazione italiana dei ferrovieri esperantisti.
 LInforma Bulteno della Barcelona Esperanto-Societo (Spagna, 1922), organo di informazione del gruppo esperantista di Barcellona.
 LInforma Bulteno dell'Esperanto Klubo di Lovec (Bulgaria, 1980), organo di informazione del gruppo esperantista di Loveč.
 LInforma Bulteno del Meĥlena Esperantista Grupo (Belgio, 1935), organo di informazione del gruppo esperantista di Mechelen.
 L'''Informa Bulteno del Distrikto Esperanto-Komitato di Plovdiv (Bulgaria, 1965-1966), organo di informazione dell'associazione esperantista della regione di Plovdiv.
 LInforma Bulteno – Aldono al Oficiala Gazeto (Francia, 1913, 1914), supplemento alla Oficiala Gazeto edita a Parigi.
 LInforma Bulteno della Nederlanda Sindikata Konfederacio (Paesi Bassi, 1952), bollettino della confederazione sindacale olandese.
 LInforma Bulteno della Iberia Anarkista Federacio (Spagna, 1937-1938), bollettino della Federazione anarchica spagnola.
 LInforma Bulteno del Ĝenerala Koresponda Klubo di Kolozvar (Ungheria, 1913), bollettino del club di corrispondenza generale di Kolozvar (oggi Cluj Napoca, in Romania).
 LInforma Bulteno in Bulgaria nel 1980.
 L'''Informa Bulteno della Ligo Argentina de Esperanto (Argentina, 1976), organo di informazione dell'associazione esperantista argentina, edito a Rosario.
 LInforma Bulteno del Bolonja Esperanto-Grupo "Achille Tellini 1912" (Italia, 1954---1988-1990-1991-1992---1995---oggi), organo di informazione del gruppo esperantista di Bologna.